Анатолий (Та́нхум) Львович Каплан (10 января 1903, г. Рогачёв, Могилёвская губерния — 3 июля 1980, Ленинград) — советский еврейский художник.

Биография 
Родился в городе Рогачёве Могилевской губернии 10 января 1903 года. В юности подрабатывал изготовлением вывесок, преподавал рисование в школе. Учился в Высшем художественно-техническом институте (ВХУТЕИН) в Петрограде-Ленинграде (1921—1927) у Г. С. Верейского и А. А. Рылова. Жил в Ленинграде. В 1937—1940 годах работал в экспериментальной литографической мастерской Ленинградского отделения Союза художников (руководитель — Г. С. Верейский).

В 1950—1951 годах работал главным художником Ленинградского завода стекла.

Творчество Анатолия Каплана на протяжении всей жизни было тесно связано с еврейским фольклором и литературой на идише, ему принадлежат иллюстрации к произведениям целого ряда еврейских писателей, в том числе классиков еврейской литературы, а также еврейским народным песням.

Похоронен в городе Ленинграде на кладбище Памяти жертв 9-го января.

Примечания

Литература 
 Сурис Б. Анатолий Львович Каплан. Очерк творчества. — : Художник РСФСР, 1972. — 240 с.

Ссылки 
 
 А. Каплан на сайте ГМИИ им. А. С. Пушкина
 А. Каплан в энциклопедии «Кругосвет»
 Tanchum (Anatoli L’vovich) Kaplan
 Дымшиц В. Талант читателя: К 100-летию со дня рождения художника А. Л. Каплана // Народ Книги в мире книг. — 2003. — № 43.

Художники СССР
Похороненные на кладбище Памяти жертв 9-го января
Художники Санкт-Петербурга
Выпускники Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина
Художники русского авангарда